Firmin Marrast (1799-1880), homme politique français et ancien député des Landes ;
 Armand Marrast (1801-1852) journaliste et homme politique français ;
 Joseph Marrast (1881-1971) architecte français ;
 Pierre Marrast graveur et illustrateur français, .

Homonymie de patronyme